Сергей Владимирович Солдатенков (родился 16 июля 1963 года в Ленинград, СССР) — генеральный директор российской телекоммуникационной компании МегаФон. Заслуженный работник связи Российской Федерации (2009).

Биография 
В 1986 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне — ГУАП) по специальности «Радиоинженер». После окончания института и службы в армии работал инженером-наладчиком на Ленинградском адмиралтейском объединении.

В 1992 году начал работать в должности исполнительного директора «Импекс-группы». Через год стал главой российско-британского совместного предприятия «АРС».

В 1994 назначен генеральным директором петербургского оператора сотовой связи «Дельта Телеком», первой сотовой компании России, работавшей в стандарте NMT-450.

В 1999 году работал заместителем гендиректора «Телекоминвеста», затем перешёл на должность генерального директора «Петербургской телефонной сети» (с 2001 г. — «Северо-Западный телеком»).

В 2002 г. — вице-президент ООО "Объединенная компания «ГРОС».

В 2003 году занял должность генерального директора ОАО «МегаФон».

В 2012 году покинул должность генерального директора ОАО «Мегафон».

C 2012 года входит в состав Совета Директоров Управляющей Компании «Металлоинвест» в качестве неисполнительного директора.

В 2016 году вернулся на должность генерального директора ПАО «Мегафон». Покинул должность в 2018 году.

Государственные награды 
 Заслуженный работник связи Российской Федерации (2009)
 Орден Почёта (2010)

Ссылки 
 
 Биография Сергея Солдатенкова по версии «Ведомостей».
 Годовой отчет УК «Металлоинвест» за 2013 год

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Предприниматели России
Выпускники Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения